Mastiff – izraelski bezzałogowy aparat latający
 Mastiff – brytyjski transporter opancerzony, odmiana pojazdu Cougar konstrukcji amerykańskiej
  – nazwa kilku brytyjskich okrętów

Zobacz też 
 mastif () – rasa psa